Hechingen bezeichnet:

 eine Stadt in Baden-Württemberg, siehe Hechingen
 einen ehemaligen Landkreis im Albvorland, siehe Landkreis Hechingen 
 einen ehemaligen hohenzollerischen Verwaltungsbezirk, siehe Oberamt Hechingen, 
 eine Linie der Hohenzollern und ehemaliges Fürstentum, siehe Hohenzollern-Hechingen

Hechingen ist außerdem Namensbestandteil folgender Personen:

 Eitel Friedrich I. (IV.), Graf von Hohenzollern-Hechingen
 Johann Georg, Graf und Fürst zu Hohenzollern
 Catharina Ursula, Gräfin von Hohenzollern-Hechingen
 Eitel Friedrich II. (V), Fürst zu Hohenzollern
 Maria, Gräfin von Hohenzollern-Hechingen
 Philipp, Fürst von Hohenzollern-Hechingen
 Friedrich Wilhelm, Fürst zu Hohenzollern
 Friedrich Ludwig, Fürst zu Hohenzollern
 Joseph Friedrich Wilhelm, Fürst zu Hohenzollern
 Maria Antonia Anna von Hohenzollern-Hechingen
 Fürst Hermann zu Hohenzollern-Hechingen
 Friedrich, Fürst zu Hohenzollern-Hechingen
 Constantin, Fürst zu Hohenzollern-Hechingen
 Eugénie, Fürstin zu Hohenzollern-Hechingen